

Чу́жмозеро — российское озеро в Медвежьегорском районе Республики Карелия.

Общие сведения 
Расположено на Заонежском полуострове Онежского озера. Озеро узкой формы, вытянуто с северо-запада на юго-восток, в северной части озера находятся два крупных залива: Васенская губа и Чублацкая губа. Берега в основном высокие, скалистые, покрыты смешанным лесом. На озере 15 островов, самый крупный — остров Большой длиной около 1 км.

Основной приток осуществляется через протоку из Гахкозера. Сток через протоку Чужмуксу в лесное озеро-ламбу Воздвиженское и далее в Онежское озеро.

Дно покрыто илистыми отложениями, прибрежная зона дна каменистая. Высшая водная растительность представлена в основном небольшими зарослями тростника в заливах.

В озере обитают ряпушка, плотва, щука, окунь, налим, ёрш.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бассейн Онежского озера
Озёра Медвежьегорского района